Roethe ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Roethe (1859–1926), deutscher Germanist
 Richard Roethe (1865–1944), deutscher Inspekteur der Fliegertruppen